Rime Raya (Terangun), een plaats in Indonesië
Rime Raya (Pintu Rime Gayo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing